Aaron Lawrence (1968) jamaicai labdarúgó
 Aaron Lawrence (1971) amerikai meleg pornószínész